Patricia Moraz, (1939-2019), réalisatrice, scénariste et productrice française ;
 Patrick Moraz, (1948- ), claviériste de rock progressif
Patronyme suisse